Miejscowości w USA:
 Keeler – jednostka osadnicza w stanie Kalifornia, w hrabstwie Inyo
Gminy w USA:
 Keeler (ang. Keeler Township) – gmina w stanie Michigan, w hrabstwie Van Buren